

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kosyń – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska 
 Kosyń – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto